Інжене́рний прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 У місті Київ:
 Інженерний провулок — провулок у Дарницькому районі (Бортничі);
 Інженерний провулок — провулок у Печерському районі.
 Інженерний провулок — провулок у місті Харків.

Провулки